Натуральне число 479
 479 рік до нашої ери
 479 рік нашої ери